Cazalla steht für folgende Orte in Spanien:

 Cazalla (Lorca), Ortsteil von Lorca, Region Murcia 
 Cazalla de la Sierra, Gemeinde in der Provinz Sevilla
 La Puebla de Cazalla, Gemeinde in der Provinz Sevilla

Cazalla ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín de Cazalla (Doktor Cazalla; 1510–1559), spanischer Geistlicher, Kanoniker von Salamanca 
 Juan de Cazalla (um 1480–1530/1535), spanischer Theologe und Geistlicher, Titularbischof von Verissa
 María de Cazalla (1487–??), spanische Ordensgeistliche 
 Pedro de Cazalla, spanischer Geistlicher und Hofbeamter 
 Pedro López de Cazalla, spanischer Politiker und Kolonialbeamter